Rojer bezeichnet:
 Ruderer auf Ruderschiffen.

Rojer ist der Familienname von:
 Jean-Julien Rojer, Tennisspieler aus Curaçao
 Eldridge Rojer, niederländischer Fußballspieler

Siehe auch: